Fins-Oegrische volkeren
 Fins-Permische volkeren
 Wolgaïsche volkeren
 Oostzee-Finse volkeren
 Permische volkeren